Johnny Lever (Kanigiri, 14 augustus 1957) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie 
Lever, die opgroeide Bombay, kon zijn middelbare school niet afmaken omdat ze het thuis niet breed hadden. Hij zocht naar manieren om geld te verdienen, zoals met het imiteren van bekende Bollywood-acteurs en door te dansen op Bollywoodnummers. Hij bracht zijn jongere jaren ook door in Haiderabad waar hij de fijne kneepjes van het komedievak leerde en begon zo een succesvolle carrière in de stand-upcomedy. Hij ging op tour met onder andere acteur Amitabh Bachchan in 1982. Acteur Sunil Dutt merkte Levers talent op en bood hem een rol in zijn eigen eerste geproduceerde film Dard Ka Rishta aan.

Inmiddels is Lever in meer dan driehonderd films te zien, in voornamelijk komische bijrollen.
Zijn zoon Jesse Lever en dochter Jamie Lever zijn ook de filmwereld ingestapt.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur